

События 
 742 и 740 (36 и 38 годы Шешонка V) — ливийский правитель Саиса Тефнехт I воздвиг две стелы.
 Поход царя Ассирии Тиглатпаласара III на Арпад.
 742 (50 год Азарии — умер царь Израиля Менаим, на престол взошёл Факия).
 Умер царь Элама Хумбантахрах, на престол взошёл Хумбанникаш I.
 В Согде основан город Самарканд.

Римское царство 
 Царь: Ромул.

См. также

Примечания